Joya bezeichnet 

Als Familienname folgende Personen:
 Hieronymus Joya (* 1965), kenianischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Bischof von Maralal
 Juan Víctor Joya (1934–2007), peruanischer Fußballspieler
 Malalai Joya (* 1978), afghanische Politikerin

Als Apfelsorte:
 Cripps Red, die als Clubsorte unter dem Namen „Joya“ verkauft wird

Siehe auch:
 La Joya